Aqqitsoq bezeichnet:
 Aqqitsoq, Ort im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Aqqitsoq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Aqqitsoq (Insel, bei Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Aqqitsoq (Insel, bei Niaqornaarsuk), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Aqqitsoq (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland